

Аутлук — місто, штат Монтана
 Аутлук — переписна місцевість, штат Вашингтон